

События 
 19 февраля — пожизненный консул Франции Наполеон Бонапарт «Актом о медиации» упразднил Гельветическую республику и восстановил в Швейцарии государственное устройство, существовавшее до 1798 года.
 3 марта — Александр I подписал указ о «вольных хлебопашцах».
 16 апреля — Александром I учреждён Императорский Виленский университет.
 30 апреля — Франция продала США Луизиану за 15 миллионов долларов.
 22 мая — Великобритания объявила войну Франции.
 20 июня — в Санкт-Петербурге француз Жак Гарнерен совершил первый в России полёт на воздушном шаре.
 7 августа — началось первое русское кругосветное путешествие, которым руководили И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский.
 29 августа — британский генерал Лейк разбил индийские войска под командованием француза Перрона при Алихаре.
 5 сентября — на следующий день после взятия британцами Алихара командующий индийскими войсками Синдии Перрон подал в отставку, а заодно и передал командование Луи Бурьену и выехал в Европу.
 11 сентября — в битве при Дели британская армия разбила индийские войска под командованием француза Луи Бурьена.
 12 сентября — император Могольской империи в Индии Шах-Алам II просит установления британского протектората.
 14 сентября — в Индии британская армия переходит реку Джамна. Командующий индийскими войсками француз Луи Бурьен сдался вместе со своим штабом.
 20 сентября — француз Жан Гарнерен совершил первый в Москве полёт на воздушном шаре.
 23 сентября — британские войска Артура Уэлсли разбили армию маратхов при Асаи.
 17 октября — британский генерал Лейк захватил индийский город Агру.
 1 ноября — британский генерал Лейк разбил франко-индийскую армию в сражении при Ласвари.
 19 ноября — капитулировали остатки французского экспедиционного корпуса на Гаити.
 29 ноября
 Гаитянская армия генерала Жан-Жака Дессалина в Кап-Франсэ. Бывшее французское Сан-Доминго провозглашено независимым государством.
 Второе сражение у Ассейна в Индии.
 4 декабря — последние французские войска покинули Гаити.
 17 декабря
 Заключён договор Великобритании с Бонзлой, по которому к британским владениям присоединялись Куттак, Балассор и прочие местности маратхов на побережье Бенгальского залива.
 Английский мореплаватель Мэтью Флиндерс был интернирован как британский подданный в гавани Маврикия (до 1810 г.)
 29 декабря — Великобритания и махараджа Даулат Рао Шинде подписали договор, по которому к британским владениям отходили Гвалиор и Гуджарат, а влияние Великобритании резко усиливалось.

Наука

Музыка

Литература

Железнодорожный транспорт

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1803 году

 24 февраля — Соломон Френсдорфф, немецкий и еврейский гебраист (ум. ).
 28 февраля — Христиан Генрих фон Нагель, немецкий математик (ум. 1882)
 16 марта — Николай Михайлович Языков, русский поэт (ум. 1846)
 3 апреля — Иоганн Якоб Вебер, немецкий издатель (ум. 1880)
 12 мая — Юстус Либих, немецкий химик (ум. 1873)
 25 мая — Ральф Уолдо Эмерсон, американский эссеист, поэт и философ (ум. 1882)
 24 июля — Адольф Шарль Адан, французский композитор (ум. 1856)
 3 августа — Джозеф Пакстон, английский садовод, ботаник и архитектор (ум. 1865)
 13 августа — Владимир Фёдорович Одоевский, русский писатель, философ, педагог, музыковед и теоретик музыки (ум. 1869)
 19 сентября — Николай Филиппович Павлов, русский писатель, поэт, переводчик (ум. 1864)
 28 сентября — Проспер Мериме, французский писатель (ум. 1870)
 1 ноября — Фёдор Фёдорович Корф, барон, русский прозаик, драматург, журналист (ум. 1853)
 20 ноября — Евфим Васильевич Путятин, русский адмирал, государственный деятель и дипломат (ум. 1883)
 5 декабря — Фёдор Иванович Тютчев, русский поэт, государственный деятель и дипломат (ум. 1873)
 11 декабря — Гектор Берлиоз, французский композитор, дирижёр, музыкальный писатель (ум. 1869)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1803 году
 18 января — Ипполит Фёдорович Богданович, русский поэт (родился в 1744).
 8 апреля — Франсуа Доминик Туссен-Лувертюр, руководитель революции рабов на Гаити, пожизненный генерал-губернатор Республики Сан-Доминго (род. 1743)
 14 марта — Фридрих Готлиб Клопшток, немецкий поэт (родился в 1724).
 22 июня — Иоганн Якоб Вильгельм Хайнзе, немецкий поэт и писатель (родился в 1746).
 5 сентября — Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло, французский генерал и писатель (родился в 1741).
 17 сентября — Франц Ксавер Зюсмайр, австрийский композитор (родился в 1766).
 2 октября — Сэмюэл Адамс, один из отцов-основателей США (родился в 1722).
 18 декабря — Иоганн Готфрид Гердер, немецкий философ и писатель-просветитель (родился в 1744).

См. также

Примечания